Aicha Sayah (née en 1998), karatéka marocaine
Brahim Sayah (1925-2011), cinéaste marocain
Mohamed Sayah (1933-2018), homme politique tunisien
Saïd Sayah (né en 1989), footballeur algérien